Съпротивление може да се отнася за:
 Електрическо съпротивление, физична величина
 Съпротивление на въздуха
 Съпротивление на материалите, дял на механиката
 Специфично електрическо съпротивление, физична величина
 Резистор, електронен елемент
 Съпротивление – мироопазваща организация от Междузвездни войни: Епизод VII - Силата се пробужда